Слоновский — фамилия:

 Слоновский, Дмитрий Анатольевич (1890—1957) — Георгиевский кавалер; капитан; 30 июня 1917.
 Слоновский, Яков Иванович — Георгиевский кавалер; майор; № 6836; 3 декабря 1842.

См. также 
 Слонимский